Caines kan syfta på:

 Caines – ett cigarettmärke från House of Prince.

Geografi

Italien 

 Caines, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, se Kuens 

Robotskapade Italienförgreningar